Фёдор Янковский:
 Янковский, Фёдор Георгиевич (1897—1958) — советский генерал-майор артиллерии.
 Янковский, Фёдор Михайлович (1918—1989) — белорусский советский писатель, филолог, доктор наук, профессор.